Leonardo Arineal (n. Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina; 13 de diciembre de 1996) es un futbolista argentino. Juega de volante y su equipo actual es Aldosivi, de la Superliga Argentina.

Carrera 

Arineal comenzó jugando a los 5 años en el club de su barrio, Argentinos del Sud, hasta que en 2012, cuando tenía 15 años, llega a Aldosivi.

En 2014, hace una prueba con Estudiantes de La Plata, quedando y jugando en la quinta división del club. Su primera temporada con el plantel de primera fue en 2016, al mando de Nelson Vivas.

En enero de 2018, Arineal fue a préstamo a Alvarado, equipo del Torneo Federal A, pero debido a la llegada de Walter Erviti, por falta de cupos, tuvo que regresar al Pincharrata.

Luego de su pase frustrado, vuelve a Aldosivi, clásico de Alvarado.

Clubes

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado hasta el 5 de mayo de 2019.

Enlaces externos